Карту́з:
 Картуз — вид мужского головного убора.
 Картуз — бумажный пакет для хранения сыпучих продуктов: чая, табака и тому подобное.
 Картуз — мешок с зарядом пороха для стрельбы из орудия.

См. также 
 Картузы — город в Польше.